Коссано ()

 Коссано-Бельбо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео
 Коссано-Канавезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин